Abbey Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Abbey Lake (Massachusetts), im Berkshire County
 Abbey Lake (Minnesota), im Becker County
 Abbey Lake (North Dakota), im Stark County